

Patronyme 
 Jacques Poitou-Duplessy, (1885-1967), fut un homme politique français.
 Roger Poitou-Duplessy, (1883-1911), fut un homme politique français.

Voir aussi 
 Duplessy
 Duplessis

Homonymie
Homonymie de patronyme